Сезон 2016/17 — 25-й сезон для ФК «Динамо»(Москва) в чемпионате России, 1-й в ФНЛ, а также 94-й со дня основания футбольного клуба.

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Nike. Главным спонсором клуба, логотип которого изображён на футболке, с 2009 года является Банк ВТБ.

Основной состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Вратари

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Защитники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Полузащитники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападающие

|-
|colspan="14"|Игрок покинул команду или ушёл в аренду

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Гол + пас 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Хет-трики

Пенальти

Дисциплинарные показатели 
В статистику включены только официальные матчи.

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Футбольная национальная лига

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Кубок России

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Динамо» Москва

2016/2017
Динамо Москва